Valderrama ist
 der Name einer Stadtgemeinde in der Provinz Antique, Philippinen, siehe Valderrama (Antique)
 ein Golfclub in der spanischen Provinz Andalusien, siehe Valderrama Golf Club

Valderrama ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Valderrama (* 1961), kolumbianischer Fußballspieler
 Esteban Alb Valderrama (* 1993), kolumbianischer Schachspieler
 Gustavo Valderrama (* 1977), venezolanischer Volleyballspieler
 Ikaro Valderrama Ortiz (* 1984), kolumbianischer Sänger, Schriftsteller, Komponist und Multiinstrumentalist
 Jorge Luis Valderrama (1906–1968), bolivianischer Fußballspieler
 Juan Antonio Valderrama Abril (* 1972), spanischer Pop-Sänger
 Juanito Valderrama, eigentlich Juan Valderrama Blanca (1916–2004), spanischer Flamencosänger und -komponist
 Wilmer Valderrama (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler